Горобчу́к — українське прізвище

Відомі носії 
 Горобчук Богдан Дмитрович (Богдан-Олег Горобчук) (*1986) — український поет.
 Горобчук Іван Іванович (*1953) — український живописець.

Прізвища на -ук